Decimatie, bij de Romeinen een collectieve strafmaatregel voor troepen die zich in de strijd laf hadden gedragen
 Romeins legionair#Collectieve straffen, straffen bestemd voor toepassing bij bepaalde vormen van ongehoorzaamheid
 Sippenhaftung, een collectieve aansprakelijkheid van bloed- of aangetrouwde verwanten voor een misdaad die een familielid heeft begaan, zonder dat zij daarbij betrokken waren of weet van hadden
 Straf#Collectieve straffen, bij uitbreiding aan een groep waartoe een dader behoort

 Collectieve gratie, een vorm van gratieverlening, waarbij de straffen van een grote groep gestraften worden verminderd of kwijtgescholden